Malik Šah se je imenovalo več bližnjevzhodnih vladarjev, zlasti Perzije. Obe besedi pomenita kralja - malik v arabščini, šah pa v perzijščini.

Nosilci imena:

 Jalal ad-Davlah Malik Šah I. 1072-1092 (seldžuški sultan)
 Mu'izz ad-Din Malik Šah II. 1105 (seldžuški sultan)
 najverjetneje enak kot Malik Šah iz Rüma 1107-1116 (sultan Rümskega sultanata)
 Malik Šah III. 1152-1153 (seldžuški sultan)

Perzijski kralji